Savoia-Genova – ramo cadetto di Casa Savoia

Conflitti
 Guerra Savoia-Genova del 1625 – campagna militare avvenuta nel 1625 durante la Guerra dei Trent'anni
 Guerra Savoia-Genova del 1672 – conflitto tra il 1672 e il 1673

Persone
 Adalberto di Savoia-Genova – nobile e generale italiano
 Ferdinando di Savoia-Genova (1822-1855) – nobile e militare italiano
 Ferdinando di Savoia-Genova (1884-1963) – nobile e ammiraglio italiano
 Filiberto di Savoia-Genova – nobile e generale italiano
 Eugenio di Savoia-Genova – nobile e ammiraglio italiano
 Maria Adelaide di Savoia-Genova – principessa italiana
 Maria Bona di Savoia-Genova – principessa e scultrice italiana
 Maria Isabella di Savoia-Genova – principessa italiana
 Tommaso di Savoia-Genova – nobile e ammiraglio italiano